Tenisový turnaj na okruhu WTA Internazionali BNL d'Italia 2009 se konal ve dnech 3. - 9. května v Římě, hlavním městě Itálie venku na antukových dvorcích. Odměny činily 2,000,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Rome Masters
 Internazionali BNL d'Italia 2009 - muži

Reference 

 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

WTA Tour 2009
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2009